Список плотоядных растений представляет собой полный перечень всех известных видов плотоядных растений. Он основан на созданной Jan Schlauer базе данных плотоядных растений. Вымершие таксоны обозначаются условным знаком «вымер» (†).

Aldrovanda 

 †Aldrovanda borysthenica
 †Aldrovanda clavata
 †Aldrovanda dokturovskyi
 †Aldrovanda eleanorae
 †Aldrovanda europaea
 †Aldrovanda inopinata
 †Aldrovanda intermedia
 †Aldrovanda kuprianovae
 †Aldrovanda megalopolitana
 †Aldrovanda nana
 †Aldrovanda ovata
 †Aldrovanda praevesiculosa
 †Aldrovanda rugosa
 †Aldrovanda sibirica
 †Aldrovanda sobolevii
 †Aldrovanda unica
 Aldrovanda vesiculosa L., 1753
 †Aldrovanda zussii

†Archaeamphora 

 †Archaeamphora longicervia Li, 2005

Brocchinia — Бромелиевые 
 Brocchinia reducta Baker, 1882

Byblis — Библисовые 
 Byblis aquatica Lowrie & Conran, 1998
 Byblis filifolia Planch., 1848
 Byblis gigantea Lindl., 1839
 Byblis guehoi Lowrie & Conran, 2008
 Byblis lamellata Lowrie & Conran, 2002
 Byblis liniflora Salisb., 1808
 Byblis rorida Lowrie & Conran, 1998

Catopsis — Бромелиевые 
 Catopsis berteroniana Mez, 1896

Cephalotus 
 Cephalotus follicularis Labill., 1806 — Цефалотус мешочковый

Darlingtonia

Dionaea — Венерина мухоловка 
 Dionaea muscipula Soland. ex Ellis, 1773 — Венерина мухоловка

Drosera — Росянка 

 Drosera aberrans (Lowrie ex Lowrie & Carlquist) Lowrie & Conran, 2008
 Drosera acaulis L.f., 1781
 Drosera adelae F.Muell., 1864
 Drosera affinis Welw. ex Oliv., 1871
 Drosera afra Debbert, 2002
 Drosera alba Phill., 1913
 Drosera aliciae R.Hamet, 1905
 Drosera andersoniana W.Fitzg. ex Ewart. & White, 1909
 Drosera androsacea Diels, 1904
 Drosera anglica Huds., 1778
 Drosera arcturi Hook., 1834
 Drosera arenicola Steyerm., 1952
 Drosera banksii R.Br. ex DC., 1824
 Drosera barbigera Planch., 1848
 Drosera bequaertii Taton, 1945
 Drosera biflora Willd. ex Roem. & Schult., 1820
 Drosera binata Labill., 1804
 Drosera brevicornis Lowrie, 1996
 Drosera brevifolia Pursh, 1814
 Drosera broomensis Lowrie, 1996
 Drosera browniana Lowrie & N.Marchant, 1992
 Drosera bulbigena Morr., 1903
 Drosera bulbosa Hook., 1814
 Drosera burkeana Planch., 1848
 Drosera burmannii Vahl, 1794
 Drosera caduca Lowrie, 1996
 Drosera callistos N.Marchant & Lowrie, 1992
 Drosera camporupestris F.Rivadavia, 2003
 Drosera capensis L., 1753
 Drosera capillaris Poir., 1804
 Drosera cayennensis Sagot ex Diels, 1906
 Drosera cendeensis Tamayo & Croizat, 1949
 Drosera chrysolepis Taub., 1893
 Drosera cistiflora L., 1760
 Drosera citrina Lowrie & Carlquist, 1992
 Drosera closterostigma N.Marchant & Lowrie, 1992
 Drosera collinsiae Brown ex Burtt Davy, 1924
 Drosera colombiana Fernandez-Perez, 1965
 Drosera communis St.Hil., 1824
 Drosera cuneifolia L.f., 1781
 Drosera darwinensis Lowrie, 1996
 Drosera derbyensis Lowrie, 1996
 Drosera dichrosepala Turcz., 1854
 Drosera dielsiana Exell & Laundon, 1956
 Drosera dilatato-petiolaris Kondo, 1984
 Drosera echinoblastus N.Marchant & Lowrie, 1992
 Drosera elongata Exell & Laundon, 1995
 Drosera eneabba N.Marchant & Lowrie, 1992
 Drosera ericgreenii A.Fleischm., Gibson & F.Rivadavia, 2008
 Drosera ericksoniae N.Marchant & Lowrie, 1992
 Drosera erythrogyne N.Marchant & Lowrie, 1992
 Drosera erythrorhiza Lindl., 1839
 Drosera esmeraldae (Steyerm.) Maguire & Wurdack, 1957 (Bas.:Drosera tenella var.esmeraldae)
 Drosera falconeri Tsang ex Kondo, 1984
 Drosera felix Steyerm. & L.B.Smith, 1974
 Drosera filiformis Raf., 1808
 Drosera fimbriata De Buhr, 1975
 Drosera fulva Planch., 1848
 Drosera gibsonii P.Mann, 2007
 Drosera gigantea Lindl., 1839
 Drosera glabripes (Harv. ex Planch.) Stein, 1886 (Bas.:Drosera ramentacea var.glabripes)
 Drosera glanduligera Lehm., 1844
 Drosera graminifolia St.Hil., 1824
 Drosera graniticola N.Marchant, 1982
 Drosera graomogolensis T.Silva, 1997
 Drosera grantsaui F.Rivadavia, 2003
 Drosera grievei Lowrie & N.Marchant, 1992
 Drosera hamiltonii C.R.P.Andrews, 1903
 Drosera hartmeyerorum Schlauer, 2001
 Drosera helodes N.Marchant & Lowrie, 1992
 Drosera heterophylla Lindl., 1839
 Drosera hilaris Cham. & Schlechtd., 1826
 Drosera hirtella St.Hil., 1824
 Drosera hirticalyx R.Duno & Culham, 1995
 Drosera huegelii Endl., 1837
 Drosera humbertii Exell & Laundon, 1956
 Drosera hyperostigma N.Marchant & Lowrie, 1992
 Drosera indica L., 1753
 Drosera insolita Taton, 1954
 Drosera intermedia Hayne, 1800
 Drosera intricata Planch., 1848
 Drosera kaieteurensis Brumm.-Ding., 1955
 Drosera katangensis Taton, 1945
 Drosera kenneallyi Lowrie, 1996
 Drosera lanata Kondo, 1984
 Drosera lasiantha Lowrie & Carlquist, 1992
 Drosera leucoblasta Benth., 1864
 Drosera linearis Goldie, 1822
 Drosera lowriei N.Marchant, 1992
 Drosera macrantha Endl., 1837
 Drosera macrophylla Lindl., 1839
 Drosera madagascariensis DC., 1824
 Drosera mannii Cheek, 1990
 Drosera marchantii De Buhr, 1975
 Drosera menziesii R.Br. ex DC., 1824
 Drosera meristocaulis Maguire & Wurdack, 1957
 Drosera microphylla Endl., 1837
 Drosera miniata Diels, 1904
 Drosera modesta Diels, 1904
 Drosera montana St.Hil., 1824
 Drosera moorei (Diels) A.Lowrie, 1999 (Bas.: Drosera subhirtella var.moorei)
 Drosera myriantha Planch., 1848
 Drosera natalensis Diels, 1906
 Drosera neesii Lehm., 1844
 Drosera neocaledonica R.Hamet, 1906
 Drosera nidiformis Debbert, 1991
 Drosera nitidula Planch., 1848
 Drosera oblanceolata Y.Z.Ruan, 1981
 Drosera occidentalis Morr., 1912
 Drosera orbiculata N.Marchant & Lowrie, 1992
 Drosera ordensis Lowrie, 1994
 Drosera oreopodion N.Marchant & Lowrie, 1992
 Drosera paleacea DC., 1824
 Drosera pallida Lindl., 1839
 Drosera panamensis Correa & A.S.Taylor, 1976
 Drosera paradoxa Lowrie, 1997
 Drosera parvula Planch., 1848
 Drosera pauciflora Banks ex DC., 1824
 Drosera pedicellaris Lowrie, 2002
 Drosera peltata Thunb., 1797
 Drosera peruensis T.Silva & M.D.Correa,
 Drosera petiolaris R.Br. ex DC., 1824
 Drosera pilosa Exell & Laundon, 1956
 Drosera platypoda Turcz., 1854
 Drosera platystigma Lehm., 1844
 Drosera praefolia Tepper, 1892
 Drosera prolifera C.T.White, 1940
 Drosera prostratoscaposa Lowrie & Carlquist, 1990
 Drosera pulchella Lehm., 1844
 Drosera pycnoblasta Diels, 1904
 Drosera pygmaea DC., 1824
 Drosera radicans N.Marchant, 1982
 Drosera ramellosa Lehm., 1844
 Drosera ramentacea Burch. ex DC., 1824
 Drosera rechingeri Strid, 1987
 Drosera regia Stephens, 1926
 Drosera roraimae (Klotzsch ex Diels) Maguire & Laundon, 1957 (Bas.:Drosera montana var.roraimae)
 Drosera rosulata Lehm., 1844
 Drosera rotundifolia L., 1753 — Росянка круглолистная
 Drosera salina N.Marchant & Lowrie, 1992
 Drosera schizandra Diels, 1906
 Drosera schmutzii Lowrie & Conran, 2008
 Drosera schwackei (Diels) F.Rivadavia, 2008
 Drosera scorpioides Planch., 1848
 Drosera sessilifolia St.Hil., 1824
 Drosera sewelliae Diels, 1904
 Drosera slackii Cheek, 1987
 Drosera solaris A.Fleischm., Wistuba & S.McPherson, 2007
 Drosera spatulata Labill., 1804
 Drosera spilos N.Marchant & Lowrie, 1992
 Drosera stenopetala Hook.f., 1853
 Drosera stolonifera Endl., 1837
 Drosera stricticaulis (Diels) O.H.Sargent, 1913 (Bas.:Drosera macrantha var.stricticaulis)
 Drosera subhirtella Planch., 1848
 Drosera subtilis N.Marchant, 1982
 Drosera sulphurea Lehm., 1884
 Drosera tentaculata F.Rivadavia, 2003
 Drosera tokaiensis (Komiya & Shibata) T.Nakamura & Ueda, 1991
 Drosera trinervia Spreng., 1820
 Drosera tubaestylis N.Marchant & Lowrie, 1992
 Drosera uniflora Willd., 1809
 Drosera villosa St.Hil., 1824
 Drosera viridis F.Rivadavia, 2003
 Drosera walyunga N.Marchant & Lowrie, 1992
 Drosera whittakeri Planch, 1848
 Drosera yutajensis R.Duno & Culham, 1995 (Sin.: Drosera arenicola var.occidentalis)
 Drosera zigzagia A.Lowrie, 1999
 Drosera zonaria Planch., 1848

†Droserapollis 
 †Droserapollis gemmatus Huang, 1978
 †Droserapollis taiwanensis

†Droserapites 
 †Droserapites clavatus Huang, 1978

†Droseridites 
 †Droseridites baculatus
 †Droseridites echinosporus
 †Droseridites parvus
 †Droseridites senonicus
 †Droseridites spinosus Cookson, 1947

Drosophyllum — Росолист 
 Drosophyllum lusitanicum (L.) Link, 1806 (Sin.: Drosera lusitanica L.) — Росолист лузитанский

†Fischeripollis 
 †Fischeripollis halensis Truswell & Marchant, 1986
 †Fischeripollis krutschei Muller, 1981
 †Fischeripollis undulatus

Genlisea 
 Genlisea africana Oliv., 1865
 Genlisea angolensis Good, 1924
 Genlisea aurea St.Hil., 1833
 Genlisea barthlottii Porembski, E.Fischer & Gemmel, 1996
 Genlisea filiformis St.Hil., 1833
 Genlisea glabra P.Taylor, 1967
 Genlisea glandulosissima Fries, 1916
 Genlisea guianensis N.E.Br., 1900
 Genlisea hispidula Stapf, 1904
 Genlisea lobata Fromm-Trinta, 1989
 Genlisea margaretae Hutch., 1946
 Genlisea pallida Fromm-Trinta & P.Taylor, 1985
 Genlisea pygmaea St.Hil., 1833
 Genlisea repens Benj., 1847
 Genlisea roraimensis N.E.Br., 1901
 Genlisea sanariapoana Steyerm., 1953
 Genlisea stapfii A.Chev., 1912
 Genlisea subglabra Stapf, 1906
 Genlisea taylorii Eb.Fischer, Porembski & Barthlott, 2000
 Genlisea uncinata P.Taylor & Fromm-Trinta, 1983
 Genlisea violacea St.Hil., 1833

Heliamphora 

 Heliamphora chimantensis Wistuba, Carow & Harbarth, 2002
 Heliamphora elongata J.Nerz, 2004
 Heliamphora exappendiculata (Maguire & Steyermark) Nerz & Wistuba, 2006
 Heliamphora folliculata Wistuba, Harbarth & Carow, 2001
 Heliamphora glabra Nerz, Wistuba & Hoogenstrijd, 2006
 Heliamphora heterodoxa Steyerm., 1951
 Heliamphora hispida Wistuba & Nerz, 2000
 Heliamphora ionasii Maguire, 1978
 Heliamphora minor Gleason, 1939
 Heliamphora neblinae Maguire, 1978
 Heliamphora nutans Benth., 1840
 Heliamphora pulchella Wistuba, Carow, Harbarth & Nerz, 2005
 Heliamphora sarracenioides Carow, Wistuba & Harbarth, 2005
 Heliamphora tatei Gleason, 1931

Ibicella 
 Ibicella lutea (Lindl.) v.Eselt., 1929 (Bas.: Martynia lutea)
 Ibicella parodii Abbiatti, 1939

Nepenthes (Непентес) 

 Nepenthes adnata Tamin & M.Hotta ex Schlauer, 1994
 Nepenthes adrianii Batoro, Wartono, Jebb et al., 2006
 Nepenthes alata Blanco, 1837
 Nepenthes albomarginata Lobb ex Lindl., 1849
 Nepenthes ampullaria Jack, 1835
 Nepenthes anamensis Macfarl., 1908
 Nepenthes angasanensis Maulder, B.R.Salmon, Schub. & Quinn.,1999
 Nepenthes argentii Jebb & Cheek, 1997
 Nepenthes aristolochioides Jebb & Cheek, 1997
 Nepenthes attenboroughii A.S.Rob., S.McPherson & V.Heinrich, 2009
 Nepenthes beccariana Macfarl., 1908
 Nepenthes bellii Kondo, 1969
 Nepenthes benstonei C.Clarke, 1999
 Nepenthes bicalcarata Hook.f., 1873
 Nepenthes bokorensis Mey, 2009
 Nepenthes bongso Korth., 1839
 Nepenthes boschiana Korth., 1839
 Nepenthes burbidgeae Hook.f. ex Burb., 1882
 Nepenthes burkei Hort.Veitch ex Mast., 1889
 Nepenthes campanulata Sh.Kurata, 1973
 Nepenthes carunculata Danser, 1928
 Nepenthes chaniana C.Clarke, Chi C.Lee & S.McPherson, 2006
 Nepenthes clipeata Danser, 1928
 Nepenthes copelandii Merr. ex Macfarl., 1908
 Nepenthes danseri Jebb & Cheek, 1997
 Nepenthes deaniana Macfarl., 1908
 Nepenthes densiflora Danser, 1940
 Nepenthes diatas Jebb & Cheek, 1997
 Nepenthes distillatoria L., 1753
 Nepenthes dubia Danser, 1928
 Nepenthes edwardsiana Low ex Hook.f., 1859
 Nepenthes ephippiata Danser, 1928
 Nepenthes eustachya Miq., 1858
 Nepenthes eymae Sh.Kurata, 1984
 Nepenthes faizaliana J.H.Adam & Wilcock, 1991
 Nepenthes fallax Beck, 1895
 Nepenthes flava Wistuba, Nerz & A.Fleischm., 2007
 Nepenthes fusca Danser, 1928
 Nepenthes glabrata J.R.Turnbull & A.T.Middleton, 1984
 Nepenthes glandulifera Chi C.Lee, 2004
 Nepenthes globosa Sh.Kurata in sched.
 Nepenthes gracilis Korth., 1839
 Nepenthes gracillima Ridl., 1908
 Nepenthes gymnamphora Reinw. ex Nees, 1824
 Nepenthes hamata J.R.Turnbull & A.T.Middleton, 1984
 Nepenthes hirsuta Hook.f., 1873
 Nepenthes hispida Beck, 1895
 Nepenthes hurrelliana Cheek & A.L.Lamb, 2003
 Nepenthes inermis Danser, 1928
 Nepenthes insignis Danser, 1928
 Nepenthes izumiae Troy Davis, C.Clarke, & Tamin, 2003
 Nepenthes jacquelineae C.Clarke, Troy Davis & Tamin, 2001
 Nepenthes jamban Chi C.Lee, 2006
 Nepenthes junghuhnii Macfarl., 1917
 Nepenthes khasiana Hook.f., 1873
 Nepenthes klossii Ridl., 1916
 Nepenthes lamii Jebb & Cheek, 1997
 Nepenthes lavicola Wistuba & Rischer, 1996
 Nepenthes lingulata Chi C.Lee, 2006
 Nepenthes longifolia Nerz & Wistuba, 1994
 Nepenthes lowii Hook.f., 1859
 Nepenthes macfarlanei Hemsl., 1905
 Nepenthes macrophylla (Marabini) Jebb & Cheek, 1997 (Bas.: Nepenthes edwardsiana subsp.macrophylla)
 Nepenthes macrovulgaris J.R.Turnbull & A.T.Middleton, 1987
 Nepenthes madagascariensis Poir., 1797
 Nepenthes mantalingajanensis Nerz & Wistuba, 2007
 Nepenthes mapuluensis J.H.Adam & Wilcock, 1990
 Nepenthes masoalensis Schmid-Hollinger, 1977
 Nepenthes maxima Reinw. ex Nees, 1824
 Nepenthes merrilliana Macfarl., 1911
 Nepenthes mikei B.R.Salmon & Maulder, 1995
 Nepenthes mindanaoensis Sh.Kurata, 2001
 Nepenthes mira Jebb & Cheek, 1998
 Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce, 1916 (Bas.: Phyllamphora mirabilis)
 Nepenthes mollis Danser, 1928
 Nepenthes muluensis M.Hotta, 1996
 Nepenthes murudensis Culham, 1994
 Nepenthes naga Akhriadi, Hernawati, Primaldhi & Hambali, 2009
 Nepenthes neoguineensis Macfarl., 1911
 Nepenthes northiana Hook.f., 1881
 Nepenthes ovata Nerz & Wistuba, 1994
 Nepenthes paniculata Danser, 1928
 Nepenthes papuana Danser, 1928
 Nepenthes pectinata Danser, 1928
 Nepenthes peltata Sh.Kurata, 2008
 Nepenthes pervillei Blume, 1852
 Nepenthes petiolata Danser, 1928
 Nepenthes philippinensis Macfarl., 1908
 Nepenthes pilosa Danser, 1928
 Nepenthes platychila Chi C.Lee, 2002
 Nepenthes rafflesiana Jack, 1835

 Nepenthes rajah Hook.f., 1859
 Nepenthes ramispina Ridl., 1909
 Nepenthes reinwardtiana Miq., 1851
 Nepenthes rhombicaulis Sh.Kurata, 1973
 Nepenthes rigidifolia Akhriadi, Hernawati & Tamin, 2004
 Nepenthes rowanae Bail., 1897
 Nepenthes sanguinea Lindl., 1849
 Nepenthes saranganiensis Sh.Kurata, 2003
 Nepenthes sharifah-hapsahii J.H.Adam & Hafiza, 2007
 Nepenthes sibuyanensis Nerz, 1998
 Nepenthes singalana Becc., 1886
 Nepenthes smilesii Hemsl., 1895
 Nepenthes spathulata Danser, 1935
 Nepenthes spectabilis Danser, 1928
 Nepenthes stenophylla Mast., 1890
 Nepenthes sumatrana (Miq.) Beck, 1895 (Bas.: Nepenthes boschiana var.sumatrana)
 Nepenthes surigaoensis Elmer, 1915
 Nepenthes talangensis Nerz & Wistuba, 1994
 Nepenthes tenax C.Clarke & R.Kruger, 2006
 Nepenthes tentaculata Hook.f., 1873
 Nepenthes tenuis Nerz & Wistuba, 1994
 Nepenthes thorelii Lecomte, 1909
 Nepenthes tobaica Danser, 1928
 Nepenthes tomoriana Danser, 1928
 Nepenthes treubiana Warb., 1851
 Nepenthes truncata Macfarl., 1911
 Nepenthes veitchii Hook.f., 1859
 Nepenthes ventricosa Blanco, 1837
 Nepenthes vieillardii Hook.f., 1873
 Nepenthes villosa Hook.f., 1852
 Nepenthes vogelii Schuit. & de Vogel, 2002
 Nepenthes xiphioides B.R.Salmon & Maulder, 1995

Paepalanthus 
 Paepalanthus bromelioides

†Palaeoaldrovanda 
 †Palaeoaldrovanda splendens Knobloch & Mai, 1984

Pinguicula — Жирянка 

 Pinguicula acuminata Benth., 1839
 Pinguicula agnata Casper, 1963
 Pinguicula albida Wright ex Griseb., 1866
 Pinguicula algida Malyschev, 1966
 Pinguicula alpina L., 1753
 Pinguicula antarctica Vahl, 1827
 Pinguicula balcanica Casper, 1962
 Pinguicula benedicta Barnhart, 1920
 Pinguicula bissei Casper, 2004
 Pinguicula caerulea Walt., 1788
 Pinguicula calderoniae Zamudio Ruiz, 2001
 Pinguicula calyptrata H.B.K., 1817
 Pinguicula caryophyllacea Casper, 2004
 Pinguicula casabitoana Jimenez, 1960
 Pinguicula chilensis Clos, 1849
 Pinguicula chuquisacensis S.Beck, A.Fleischm. & Borsch, 2008
 Pinguicula clivorum Standl. & Steyerm., 1944
 Pinguicula colimensis McVaugh & Mickel, 1963
 Pinguicula conzattii Zamudio Ruiz & van Marm, 2003
 Pinguicula corsica Bern. & Gren. ex Gren. & Godr, 1850
 Pinguicula crassifolia Zamudio Ruiz, 1988
 Pinguicula crenatiloba A.DC., 1844
 Pinguicula crystallina Sibth. ex Sibth. & Smith, 1806
 Pinguicula cubensis Urquiola & Casper, 2003
 Pinguicula cyclosecta Casper, 1963
 Pinguicula debbertiana Speta & Fuchs, 1992
 Pinguicula ehlersiae Speta & Fuchs, 1982
 Pinguicula elizabethiae Zamudio Ruiz, 1999
 Pinguicula elongata Benj., 1847
 Pinguicula emarginata Zamudio Ruiz & Rzedowski, 1986
 Pinguicula esseriana B.Kirchner, 1981
 Pinguicula filifolia Wright ex Griseb., 1866
 Pinguicula gigantea Luhrs, 1995
 Pinguicula gracilis Zamudio Ruiz, 1988
 Pinguicula greenwoodii Cheek, 1994
 Pinguicula gypsicola Brandeg., 1911
 Pinguicula hemiepiphytica Zamudio Ruiz & Rzedowski, 1991
 Pinguicula heterophylla Benth., 1839
 Pinguicula ibarrae Zamudio Ruiz, 2005
 Pinguicula imitatrix Casper, 1963
 Pinguicula immaculata Zamudio Ruiz & Lux, 1992
 Pinguicula infundibuliformis Casper, 2003
 Pinguicula involuta Ruiz & Pav., 1789
 Pinguicula ionantha Godfr., 1961
 Pinguicula jackii Barnhart, 1930
 Pinguicula jaumavensis Debbert, 1991
 Pinguicula kondoi Casper, 1974
 Pinguicula laueana Speta & Fuchs, 1989
 Pinguicula laxifolia Luhrs, 1995
 Pinguicula leptoceras Rchb., 1823
 Pinguicula lignicola Barnhart, 1920
 Pinguicula lilacina Schlecht. & Cham., 1830
 Pinguicula lippoldii Casper, 2007
 Pinguicula lithophytica C.Panfet-Valdés & P.Temple, 2008
 Pinguicula longifolia Ram. ex DC., 1805
 Pinguicula lusitanica L., 1753
 Pinguicula lutea Walt., 1788
 Pinguicula macroceras Link, 1820
 Pinguicula macrophylla H.B.K., 1817
 Pinguicula martinezii Zamudio Ruiz, 2005
 Pinguicula mesophytica Zamudio Ruiz, 1997
 Pinguicula mirandae Zamudio Ruiz & Salinas, 1996
 Pinguicula moctezumae Zamudio Ruiz & R.Z.Ortega, 1994
 Pinguicula moranensis H.B.K., 1817
 Pinguicula mundi Blanca, Jamilena, Ruiz-Rejon & Zamora, 1996
 Pinguicula nevadensis (Lindbg.) Casper, 1962 (Bas.: Pinguicula vulgaris subsp.nevadensis)
 Pinguicula oblongiloba A.DC., 1844
 Pinguicula orchidioides A.DC., 1844
 Pinguicula parvifolia Robinson, 1894
 Pinguicula pilosa Luhrs, Studnicka & Gluch, 2004
 Pinguicula planifolia Chapm., 1897
 Pinguicula poldinii Steiger & Casper, 2001
 Pinguicula potosiensis Speta & Fuchs, 1989
 Pinguicula primuliflora Wood & Godfr., 1957
 Pinguicula pumila Michx., 1803
 Pinguicula ramosa Miyoshi ex Yatabe, 1890
 Pinguicula rectifolia Speta & Fuchs, 1989
 Pinguicula reticulata Fuchs ex Schlauer, 1991
 Pinguicula rotundiflora Studnicka, 1985
 Pinguicula sharpii Casper & Kondo, 1997
 Pinguicula takakii Zamudio Ruiz & Rzedowski, 1986
 Pinguicula toldensis Casper, 2007
 Pinguicula utricularioides Zamudio Ruiz & Rzedowski, 1991
 Pinguicula vallisneriifolia Webb, 1853
 Pinguicula variegata Turcz., 1840
 Pinguicula villosa L., 1753
 Pinguicula vulgaris L., 1753
 Pinguicula zecheri Speta & Fuchs, 1982

Roridula 
 Roridula dentata L., 1764
 Roridula gorgonias Planch., 1848

Sarracenia 

 Sarracenia alata (A.Wood) A.Wood, 1863
 Sarracenia flava L., 1753
 Sarracenia leucophylla Raf., 1817
 Sarracenia minor Walt., 1788
 Sarracenia oreophila (Kearney) Wherry, 1933 (Bas.: Sarracenia flava var.oreophila)
 Sarracenia psittacina Michx., 1803
 Sarracenia purpurea L., 1753
 Sarracenia rosea Naczi, Case & R.B.Case, 1999
 Sarracenia rubra Walt., 1788

†Saxonipollis 
 †Saxonipollis saxonicus Krutzsch, 1970

Stylidium 
 Stylidium accedens
 Stylidium aceratum
 Stylidium aciculare
 Stylidium acuminatum
 Stylidium adenophorum
 Stylidium adnatum
 Stylidium adpressum
 Stylidium aeonioides
 Stylidium affine
 Stylidium albolilacinum
 Stylidium albomontis
 Stylidium alsinoides
 Stylidium amoenum
 Stylidium androsaceum
 Stylidium aquaticum
 Stylidium arenicola
 Stylidium armerium
 Stylidium articulatum
 Stylidium assimile
 Stylidium austrocapense
 Stylidium barleei
 Stylidium bauthas
 Stylidium beaugleholei
 Stylidium begoniifolium
 Stylidium bellidifolium
 Stylidium bicolor
 Stylidium breviscapum
 Stylidium brunonianum
 Stylidium brunonis
 Stylidium bryoides
 Stylidium bulbiferum
 Stylidium burbidgeanum
 Stylidium buxifolium
 Stylidium caespitosum
 Stylidium calcaratum
 Stylidium candelabrum
 Stylidium capillare
 Stylidium caricifolium
 Stylidium carlquistii
 Stylidium carnosum
 Stylidium caulescens
 Stylidium ceratophorum
 Stylidium chiddarcoopingense
 Stylidium chinense
 Stylidium choreanthum
 Stylidium cicatricosum
 Stylidium ciliatum
 Stylidium cilium
 Stylidium clarksonii
 Stylidium clavatum
 Stylidium claytonioides
 Stylidium coatesianum
 Stylidium compressum
 Stylidium confertum
 Stylidium confluens
 Stylidium cordifolium
 Stylidium coroniforme
 Stylidium corymbosum
 Stylidium costulatum
 Stylidium crassifolium
 Stylidium crossocephalum
 Stylidium cuneiformis
 Stylidium curtum
 Stylidium cygnorum
 Stylidium cymiferum
 Stylidium daphne
 Stylidium debile
 Stylidium delicatum
 Stylidium desertorum
 Stylidium despectum
 Stylidium diceratum
 Stylidium dichotomum
 Stylidium dicksonii
 Stylidium dielsianum
 Stylidium diffusum
 Stylidium dilatatum
 Stylidium diplectroglossum
 Stylidium dispermum
 Stylidium diuroides
 Stylidium divaricatum
 Stylidium diversifolium
 Stylidium drummondianum
 Stylidium dunlopianum
 Stylidium ecorne
 Stylidium edentatum
 Stylidium eglandulosum
 Stylidium elegans
 Stylidium elongatum
 Stylidium emarginatum
 Stylidium ensatum
 Stylidium ericksonae
 Stylidium eripodum
 Stylidium eriorhizum
 Stylidium evolutum
 Stylidium expeditionis
 Stylidium falcatum
 Stylidium fimbriatum
 Stylidium fissilobum
 Stylidium flagellum
 Stylidium floodii
 Stylidium floribundum
 Stylidium flumense
 Stylidium fluminense
 Stylidium foveolatum
 Stylidium fruticosum
 Stylidium galioides
 Stylidium glabrifolium
 Stylidium glandulosum
 Stylidium glandulosissimum
 Stylidium glaucum
 Stylidium graminifolium
 Stylidium guttatum
 Stylidium gypsophiloides
 Stylidium hebegynum
 Stylidium hirsutum
 Stylidium hispidum
 Stylidium hortiorum
 Stylidium hugelii
 Stylidium humphreysii
 Stylidium imbricatum
 Stylidium inaequipetalum
 Stylidium inconspicuum
 Stylidium induratum
 Stylidium insensitivum
 Stylidium inundatum
 Stylidium inversiflorum
 Stylidium involucratum
 Stylidium ireneae
 Stylidium javanicum
 Stylidium junceum
 Stylidium kalbarriense
 Stylidium keigheryi
 Stylidium kunthii
 Stylidium lachnopodum
 Stylidium laciniatum
 Stylidium laricifolium
 Stylidium lateriticola
 Stylidium lehmannianum
 Stylidium leiophyllum
 Stylidium lepidum
 Stylidium leptobotrydium
 Stylidium leptobotrys
 Stylidium leptocalyx
 Stylidium leptophyllum
 Stylidium leptorrhizum
 Stylidium leptostachyum
 Stylidium lessonii
 Stylidium leeuwinense
 Stylidium limbatum
 Stylidium lindleyanum
 Stylidium lineare
 Stylidium lineatum
 Stylidium lobuliflorum
 Stylidium longibracteatum
 Stylidium longicornu
 Stylidium longifolium
 Stylidium longissimum
 Stylidium longitubum
 Stylidium lowrieanum
 Stylidium luteum
 Stylidium macranthum
 Stylidium maitlandianum
 Stylidium majus
 Stylidium marginatum
 Stylidium maritimum
 Stylidium marradongense
 Stylidium megacarpum
 Stylidium melastachys
 Stylidium merrallii
 Stylidium mimeticum
 Stylidium miniatum
 Stylidium minus
 Stylidium mitchellii
 Stylidium mitrasacmoides
 Stylidium montanum
 Stylidium mucronatum
 Stylidium multiscapum
 Stylidium muscicola
 Stylidium neglectum
 Stylidium nominatum
 Stylidium nonscandens
 Stylidium nudum
 Stylidium nunagarensis
 Stylidium obtusatum
 Stylidium ornatum
 Stylidium oviflorum
 Stylidium pachyrrhizum
 Stylidium paniculatum
 Stylidium paulineae
 Stylidium pedunculatum
 Stylidium pendulum
 Stylidium periscelianthum
 Stylidium perizostera
 Stylidium perminutum
 Stylidium perpusillum
 Stylidium petiolare
 Stylidium piliferum
 Stylidium pingrupense
 Stylidium planifolium
 Stylidium plantagineum
 Stylidium polystachium
 Stylidium preissii
 Stylidium pritzelianum
 Stylidium productum
 Stylidium proliferum
 Stylidium prophyllum
 Stylidium propinquum
 Stylidium pruinosum
 Stylidium pseudocaespitosum
 Stylidium pseudohirsutum
 Stylidium pseudosacculatum
 Stylidium pseudotenellum
 Stylidium pubigerum
 Stylidium pulchellum
 Stylidium pulviniforme
 Stylidium pycnostachyum
 Stylidium pygmaeum
 Stylidium quadrifurcatum
 Stylidium ramosissimum
 Stylidium ramosum
 Stylidium reductum
 Stylidium reduplicatum
 Stylidium repens
 Stylidium rhynchocarpum
 Stylidium ricae
 Stylidium rigidulum
 Stylidium rivulosum
 Stylidium robustum
 Stylidium roseo-alatum
 Stylidium roseonanum
 Stylidium roseum
 Stylidium rotundifolium
 Stylidium rubriscapum
 Stylidium rupestre
 Stylidium sacculatum
 Stylidium scabridum
 Stylidium scandens
 Stylidium scariosum
 Stylidium schizanthum
 Stylidium schoenoides
 Stylidium sejunctum
 Stylidium semaphorum
 Stylidium semipartitum
 Stylidium septentrionale
 Stylidium serrulatum
 Stylidium setaceum
 Stylidium setigerum
 Stylidium sidjamesii
 Stylidium simulans
 Stylidium sinicum
 Stylidium soboliferum
 Stylidium spathulatum
 Stylidium spinulosum
 Stylidium squamellosum
 Stylidium squamosotuberosum
 Stylidium stenophyllum
 Stylidium stenosepalum
 Stylidium stipitatum
 Stylidium stowardii
 Stylidium striatum
 Stylidium subulatum
 Stylidium suffruticosum
 Stylidium sulcatum
 Stylidium symonii
 Stylidium tenellum
 Stylidium tenerrimum
 Stylidium tenerum
 Stylidium tenue
 Stylidium tenuicarpum
 Stylidium tenuifolium
 Stylidium tepperianum
 Stylidium tetrandra
 Stylidium thesioides
 Stylidium thyrsiforme
 Stylidium tinkeri
 Stylidium torticarpum
 Stylidium trichopodum
 Stylidium turbinatum
 Stylidium tylosum
 Stylidium udusicola
 Stylidium uliginosum
 Stylidium umbellatum
 Stylidium uniflorum
 Stylidium utriculariodes
 Stylidium validum
 Stylidium velleioides
 Stylidium verticillatum
 Stylidium vitiense
 Stylidium warriedarense
 Stylidium weeliwolli
 Stylidium wightianum
 Stylidium wilroyense
 Stylidium xanthopis
 Stylidium yilgarnense
 Stylidium zeicolor

Triphyophyllum 

 Triphyophyllum peltatum (Hutch. & Dalz.) Airy Shaw, 1952 (Bas.: Dioncophyllum peltatum)

Utricularia — Пузырчатка 
 Utricularia adpressa Salzm. ex St.Hil. & Gir., 1838
 Utricularia albiflora R.Br., 1810
 Utricularia albocaerulea Dalz., 1851
 Utricularia alpina Jacq., 1760
 Utricularia amethystina Salzm. ex St.Hil. & Gir., 1838
 Utricularia andongensis Welw. ex Hiern., 1900
 Utricularia antennifera P.Taylor, 1986
 Utricularia appendiculata E.A.Bruce, 1934
 Utricularia arcuata R.Wight, 1849
 Utricularia arenaria A.DC., 1844
 Utricularia arnhemica P.Taylor, 1986
 Utricularia asplundii P.Taylor, 1975
 Utricularia aurea Lour., 1790
 Utricularia aureomaculata Steyerm., 1953
 Utricularia australis R.Br., 1810
 Utricularia babui Yadav, Sardesai & Gaikwad, 2005
 Utricularia beaugleholei Gassin, 1993
 Utricularia benjaminiana Oliv., 1860
 Utricularia benthamii P.Taylor, 1986
 Utricularia bifida L., 1753
 Utricularia biloba R.Br., 1810
 Utricularia biovularioides (Kuhlm.) P.Taylor, 1986 (Bas.: Saccolaria biovularioides)
 Utricularia bisquamata Schrank, 1824
 Utricularia blanchetii A.DC., 1844
 Utricularia bosminifera Ostenf., 1906
 Utricularia brachiata (R.Wight) Oliv., 1859
 Utricularia bracteata Good, 1924
 Utricularia bremii Heer, 1830
 Utricularia breviscapa Wright ex Griseb., 1866
 Utricularia buntingiana P.Taylor, 1975
 Utricularia caerulea L., 1753
 Utricularia calycifida Benj., 1847
 Utricularia campbelliana Oliv., 1887
 Utricularia capilliflora F.Muell., 1890
 Utricularia cecilii P.Taylor, 1984
 Utricularia cheiranthos P.Taylor, 1986
 Utricularia chiakiana Komiya & Shibata, 1997
 Utricularia chiribiquitensis Fernandez-Perez, 1964
 Utricularia choristotheca P.Taylor, 1986
 Utricularia christopheri P.Taylor, 1986
 Utricularia chrysantha R.Br., 1810
 Utricularia circumvoluta P.Taylor, 1986
 Utricularia cornuta Michx., 1803
 Utricularia corynephora P.Taylor, 1986
 Utricularia costata P.Taylor, 1986
 Utricularia cucullata St.Hil. & Gir., 1838
 Utricularia cymbantha Welw. ex Oliv., 1865
 Utricularia delicatula Cheesem., 1906
 Utricularia delphinioides Thorel ex Pellegr., 1920
 Utricularia determannii P.Taylor, 1986
 Utricularia dichotoma Labill., 1804
 Utricularia dimorphantha Makino, 1906
 Utricularia dunlopii P.Taylor, 1986
 Utricularia dunstaniae F.E.Lloyd, 1936
 Utricularia endresii Rchb.f., 1874
 Utricularia erectiflora St.Hil. & Gir., 1838
 Utricularia fimbriata H.B.K., 1818
 Utricularia firmula Welw. ex Oliv., 1865
 Utricularia fistulosa P.Taylor, 1986
 Utricularia flaccida A.DC., 1844
 Utricularia floridana Nash, 1896
 Utricularia foliosa L., 1753
 Utricularia forrestii P.Taylor, 1986
 Utricularia foveolata Edgew., 1847
 Utricularia fulva F.Muell., 1858
 Utricularia furcellata Oliv., 1859
 Utricularia garrettii P.Taylor, 1986
 Utricularia geminiloba Benj., 1847
 Utricularia geminiscapa Benj., 1847
 Utricularia geoffrayi Pellegr., 1920
 Utricularia georgei P.Taylor, 1986
 Utricularia gibba L., 1753
 Utricularia graminifolia Vahl, 1804
 Utricularia guyanensis A.DC., 1844
 Utricularia hamiltonii F.E.Lloyd, 1936
 Utricularia helix P.Taylor, 1986
 Utricularia heterochroma Steyerm., 1953
 Utricularia heterosepala Benj., 1847
 Utricularia hintonii P.Taylor, 1986
 Utricularia hirta Klein ex Link, 1820
 Utricularia hispida Lam., 1791
 Utricularia holtzei F.Muell., 1893
 Utricularia humboldtii Schomb., 1841
 Utricularia huntii P.Taylor, 1986
 Utricularia hydrocarpa Vahl, 1804
 Utricularia inaequalis A.DC., 1844
 Utricularia incisa (A.Rich.) Alain, 1956 (Bas.:Drosera incisa)
 Utricularia inflata Walt., 1788
 Utricularia inflexa Forsk., 1775
 Utricularia intermedia Hayne, 1800
 Utricularia involvens Ridl., 1895
 Utricularia jackii J. Parn., 2005
 Utricularia jamesoniana Oliv., 1860
 Utricularia juncea Vahl, 1804
 Utricularia kamienskii F.Muell., 1893
 Utricularia kenneallyi P.Taylor, 1986
 Utricularia kimberleyensis C.A.Gardn., 1930
 Utricularia kumaonensis Oliv., 1859
 Utricularia laciniata St.Hil. & Gir., 1838
 Utricularia lasiocaulis F.Muell., 1885
 Utricularia lateriflora R.Br., 1810
 Utricularia laxa St.Hil. & Gir., 1838
 Utricularia lazulina P.Taylor, 1984
 Utricularia leptoplectra F.Muell., 1885
 Utricularia leptorhyncha Schwarz, 1927
 Utricularia letestui P.Taylor, 1989
 Utricularia limosa R.Br., 1810
 Utricularia livida E.Mey., 1837
 Utricularia lloydii Merl ex F.E.Lloyd, 1932
 Utricularia longeciliata A.DC., 1844
 Utricularia longifolia Gardn., 1842
 Utricularia macrocheilos (P.Taylor) P.Taylor, 1986 (Bas.: Utricularia micropetala var.macrocheilos)
 Utricularia macrorhiza Le Conte, 1824
 Utricularia malabarica Janarthanam & Henry, 1989
 Utricularia mangshanensis G.W.Hu, 2007
 Utricularia mannii Oliv., 1865
 Utricularia menziesii R.Br., 1810
 Utricularia meyeri Pilger, 1901
 Utricularia microcalyx (P.Taylor) P.Taylor, 1971 (Bas.: Utricularia welwitschii var.microcalyx)
 Utricularia micropetala Sm., 1819
 Utricularia minor L., 1753
 Utricularia minutissima Vahl, 1804
 Utricularia mirabilis P.Taylor, 1986
 Utricularia moniliformis P.Taylor, 1986
 Utricularia muelleri Kam., 1894
 Utricularia multicaulis Oliv., 1859
 Utricularia multifida R.Br., 1810
 Utricularia myriocista St.Hil. & Gir., 1838
 Utricularia nana St.Hil. & Gir., 1838
 Utricularia naviculata P.Taylor, 1967
 Utricularia nelumbifolia Gardn., 1852
 Utricularia neottioides St.Hil. & Gir., 1838
 Utricularia nephrophylla Benj., 1847
 Utricularia nervosa G.Weber ex Benj., 1847
 Utricularia nigrescens Sylven, 1909
 Utricularia ochroleuca Hartm., 1857
 Utricularia odontosepala Stapf, 1912
 Utricularia odorata Pellegr., 1920
 Utricularia olivacea Wright ex Griseb., 1866
 Utricularia oliveriana Steyerm., 1953
 Utricularia panamensis Steyerm. ex P.Taylor, 1986
 Utricularia parthenopipes P.Taylor, 1986
 Utricularia paulineae Lowrie, 1998
 Utricularia pentadactyla P.Taylor, 1954
 Utricularia peranomala P.Taylor, 1986
 Utricularia perversa P.Taylor, 1986
 Utricularia petersoniae P.Taylor, 1986
 Utricularia petertaylorii A.Lowrie, 2002
 Utricularia physoceras P.Taylor, 1986
 Utricularia pierrei Pellegr., 1920
 Utricularia platensis Speg., 1899
 Utricularia pobeguinii Pellegr., 1914
 Utricularia poconensis Fromm-Trinta, 1985
 Utricularia podadena P.Taylor, 1964
 Utricularia polygaloides Edgew., 1847
 Utricularia praelonga St.Hil. & Gir., 1838
 Utricularia praeterita P.Taylor, 1983
 Utricularia praetermissa P.Taylor, 1976
 Utricularia prehensilis E.Mey., 1837
 Utricularia pubescens Sm., 1819
 Utricularia pulchra P.Taylor, 1977
 Utricularia punctata Wall. ex A.DC., 1844
 Utricularia purpurea Wlat., 1788
 Utricularia purpureocaerulea St.Hil. & Gir., 1838
 Utricularia pusilla Vahl, 1804
 Utricularia quelchii N.E.Br., 1901
 Utricularia quinquedentata F.Muell. ex P.Taylor, 1986
 Utricularia radiata Small, 1903
 Utricularia raynalii P.Taylor, 1986
 Utricularia recta P.Taylor, 1986
 Utricularia reflexa Oliv., 1865
 Utricularia reniformis St.Hil., 1830
 Utricularia resupinata Greene, 1840
 Utricularia reticulata Sm., 1805
 Utricularia rhododactylos P.Taylor, 1986
 Utricularia rigida Benj., 1847
 Utricularia salwinensis Hand.-Mazz., 1936
 Utricularia sandersonii Oliv., 1865
 Utricularia sandwithii P.Taylor, 1967
 Utricularia scandens Benj., 1847
 Utricularia schultesii Fernandez-Perez, 1964
 Utricularia simmonsii Lowrie, Cowie & Conran, 2008
 Utricularia simplex R.Br., 1810
 Utricularia simulans Pilger, 1914
 Utricularia singeriana F.Muell., 1891
 Utricularia smithiana R.Wight, 1849
 Utricularia spiralis Sm., 1819
 Utricularia spruceana Benth. ex Oliv., 1860
 Utricularia stanfieldii P.Taylor, 1963
 Utricularia steenisii P.Taylor, 1986
 Utricularia stellaris L.f., 1781
 Utricularia steyermarkii P.Taylor, 1967
 Utricularia striata Le Conte ex Torr., 1819
 Utricularia striatula Sm., 1819
 Utricularia stygia Thor, 1988
 Utricularia subramanyamii Janarthanam & Henry, 1989
 Utricularia subulata L., 1753
 Utricularia tenella R.Br., 1810
 Utricularia tenuissima Tutin, 1934
 Utricularia terrae-reginae P.Taylor, 1986
 Utricularia tetraloba P.Taylor, 1963
 Utricularia tortilis Welw. ex Oliv., 1865
 Utricularia trichophylla Spruce ex Oliv., 1860
 Utricularia tricolor St.Hil., 1833
 Utricularia tridactyla P.Taylor, 1986
 Utricularia tridentata Sylven, 1909
 Utricularia triflora P.Taylor, 1986
 Utricularia triloba Benj., 1847
 Utricularia troupinii P.Taylor, 1971
 Utricularia tubulata F.Muell., 1875
 Utricularia uliginosa Vahl, 1804
 Utricularia uniflora R.Br., 1810
 Utricularia unifolia Ruiz & Pav., 1797
 Utricularia violacea R.Br., 1810
 Utricularia viscosa Spruce ex Oliv., 1860
 Utricularia vitellina Ridl., 1923
 Utricularia volubilis R.Br., 1810
 Utricularia vulgaris L., 1753
 Utricularia warburgii Goebel, 1891
 Utricularia warmingii Kam., 1894
 Utricularia welwitschii Oliv., 1865
 Utricularia westonii P.Taylor, 1986
 Utricularia wightiana P.Taylor, 1986

Ссылки 
 http://www.omnisterra.com/bot/cp_home.cgi

Пл